Le sigle dAMP peut faire référence à :
 Désoxyadénosine monophosphate

Le sigle DAMP peut faire référence à :
 Motif moléculaire associés aux dégâts cellulaires (Damage associated molecular pattern molecules)